Со́ймицы — село в Палехском районе Ивановской области. Входит в Пеньковское сельское поселение.

География 
Находится в 25 км к востоку от Палеха.

Через Соймицы протекает речка Чернушка (приток Луха).

Население

Инфраструктура 
Две улицы: Ветеранов и Молодёжная. Муниципальная Соймицкая общеобразовательная начальная школа. Дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ручеёк». Дом культуры.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Сказочный дом на Ивановщине. Фото

См. также 
 Населённые пункты Ивановской области

Населённые пункты Палехского района